Антуан Гинест Мари Делоц Дарро (; 1769–1806) — французский военный, полковник (1799 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье торговца и производителя бумаги Габриэля Делоца (; 1736–1818) и его супруги Мари Дарро (; 1741–1814).

Начал военную службу 18 сентября 1791 года в звании сержанта 1-го батальона волонтёров департамента Пюи-де-Дом. 6 января 1792 года стал старшим сержантом. 26 июля 1792 года – младший лейтенант. 6 августа 1792 года определён в 105-ю полубригаду линейной пехоты, участвовал в кампаниях 1793-95 годов в рядах Рейнской армии, сражался при Висамбуре и был при деблокаде Ландау. Под началом генерала Зентрая сражался при Дюркхейме и Кайзерслаутерне. 10 октября 1793 года - лейтенант, 23 октября 1793 года - аджюдан, 3 апреля 1795 года – капитан. В 1796 году переведён в Рейнско-Мозельскую армию генерала Моро, 24 июля 1796 года отличился при взятии редутов Келя, сражался 26 июля 1796 года при Вильштедте и 28 июля 1796 года при Ренхене. В сентябре 1796 года назначен помощником полковника штаба Гюдена, начальника штаба дивизии генерала Гувиона Сен-Сира. Сражался 2-4 октября 1796 года при Штайнхаузене и 5 октября 1796 года при Биберахе. 5 февраля 1799 года награждён чином командира батальона с назначением в штаб Майнцской армии. 25 июля 1799 года произведён в полковники штаба, и был назначен начальником штаба бригады Гюдена в дивизии генерала Суама в составе Дунайской армии. Сражался 9 июня 1800 года при переправе через Дунай, где его бригада захватила 6000 пленных и 18 орудий и 11 июня 1800 года при переправе через Лех. 12 июня 1800 года его бригада переведена в состав 4-й пехотной дивизии генерала Сульта Гельветической армии. Отличился 18 июня 1800 года при Блинтхайме, где во главе батальона 10-й полубригады лёгкой пехоты захватил две пушки и пленил батальон баварской пехоты. Сражался 9 декабря 1800 года при переходе через Инн, 11 декабря 1800 года при Залле, 12 декабря 1800 года при Зальцбургхаузене и 14 декабря 1800 года при Зальцбурге.

30 августа 1803 года назначен начальником штаба 10-го военного округа со штаб-квартирой в Тулузе. 31 декабря 1804 года переведён в военный лагерь Брюгге в качестве начальника штаба пехотной дивизии Гюдена. Участвовал в кампаниях 1805-06 годов в составе 3-го корпуса маршала Даву Великой Армии. Был смертельно ранен в ходе Ауэрштедтского сражения 14 октября 1806 года и умер от ран 31 декабря 1806 года в Наумбурге в возрасте 37 лет.

Воинские звания 
 Сержант (18 сентября 1791 года);
 Старший сержант (6 января 1792 года);
 Младший лейтенант (26 июля 1792 года);
 Лейтенант (10 октября 1793 года);
 Капитан (3 апреля 1795 года);
 Командир батальона (5 февраля 1799 года);
 Полковник штаба (25 июля 1799 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (5 февраля 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

Ссылки 
 Биография полковника
 Послужной список полковника

Полковники Наполеона
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах